Candy – przedsiębiorstwo, producent sprzętu AGD
 Candy – imię żeńskie
 Candy – powieść Maxwella Kentona, czyli Terry’ego Southerna i Masona Hoffenberga (1958)
 Candy – powieść Kevina Brooksa (2005)
 Candy – film z 1968 roku w reżyserii Christiana Marquanda, ekranizacja powieści Kentona
 Candy – film z 2006 roku w reżyserii Neila Armfielda
 Candy Candy – japońskie anime z 1976-1979 roku
 „Candy” – singiel polskiego rapera Quebonafide
 „Candy” – singiel Robbie’ego Williamsa
 Candy – album grupy Con Funk Shun z 1979 roku

Osoby:
 Candy Dulfer – holenderska saksofonistka
 Candy Reynolds – amerykańska tenisistka

Zobacz też:
 Kandy